Олег Юрьевич Шведов (28 июля 1973 — 16 июля 2015) — российский учёный в области теоретической и математической физики.

Биография 
В 1989 году, в возрасте 15 лет, поступил на физический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, который окончил в 1995 году. В 1996 году защитил кандидатскую диссертацию под руководством академика РАН В. П. Маслова, с 1996 года до конца жизни был сотрудником кафедры квантовой статистики и теории поля физического факультета МГУ. Умер 16 июля 2015 года в Белоруссии, похоронен в Москве 19 июля 2015 года на участке №15 Хованского центрального кладбища. В воспоминаниях об учёном отмечают яркий отличительный признак — заикание, благодаря чему он сразу запоминался при первом знакомстве. Говоря о своих атеистических убеждениях, тем не менее был сторонником целомудрия до брака и по мере возможности отстаивал свою позицию публично. В частности, принял участие в телепередаче «Моя семья» на тему «Падение нравов» 28 ноября 1998 года. Рекомендовал вступать в брак до начала активной научной карьеры: «Жизнь студента и научного работника можно сравнить с 1/32 финала кубка и финалом этого же соревнования. Где борьба более напряженная? И встряску типа женитьбы надо накладывать на более спокойные периоды жизни человека, когда он еще только учится».

Научная деятельность 
Автор более 50 статей в ведущих научных журналах, соавтор монографии. Основные научные результаты — в области асимптотических методов решения уравнений для функций большого или бесконечного числа переменных, квазиклассического приближения в квантовой физике, исследования расходимостей в квантовой теории поля.

Образовательная деятельность 
Входил в авторские коллективы сборников задач Московской олимпиады школьников по физике и Всероссийской олимпиады школьников по физике. Был членом методической комиссии и жюри Всероссийской олимпиады школьников по физике.

Автор научно-популярных статей в журнале «Потенциал».

Приглашался в качестве преподавателя на олимпиадные физико-математические школы.

Организовал неформальный физико-математический кружок для школьников. Согласно результатам Интернет-олимпиады школьников по физике, вошел в 2012-13 и 2013-14 учебных годах, когда эта олимпиада имела 1й уровень, в число 15 лучших школьных преподавателей России по результатам учеников.

Награды, премии 
 Премия Европейской академии для молодых учёных СНГ (1996)
 Премия имени Н. Н. Боголюбова (1999)

Литература

Монографии и учебные пособия 
 В. П. Маслов, О. Ю. Шведов. Метод комплексного ростка в задаче многих частиц и квантовой теории поля. М.: Едиториал УРСС, 2000. 360 стр. ISBN 5-8360-0062-X. Тираж 1000 экз.
 С. Д. Варламов, В. И. Зинковский, М. В. Семенов, Ю. В. Старокуров, О. Ю. Шведов, А. А. Якута. Задачи московских городских олимпиад по физике 1986—2005. Приложение: олимпиады 2006 и 2007. М.: МЦНМО, 2007. 696 стр. ISBN 978-5-94057-320-3. Тираж 3000 экз. Электронный вариант в библиотеке Math.ru

Избранные научные статьи 
 Шведов О. Ю. О комплексном ростке Маслова в абстрактных пространствах // Математический сборник. 1999. т. 190. № 10. c. 123—157.
 Shvedov O.Yu. Semiclassical symmetries // Annals of Physics. 2002. vol. 296. pp. 51-89.
 Shvedov O.Yu. On correspondence of BRST-BFV, Dirac, and refined algebraic quantizations of constrained systems // Annals of Physics. 2002. vol. 302. pp. 2-21.
 Shvedov O.Yu. Approximations for strongly singular evolution equations // Journal of Functional Analysis. 2004. vol. 210. pp. 259—294

Ссылки 
 О. Ю. Шведова на портале MathNet
 публикаций О. Ю. Шведова на портале ИСТИНА
 Центральной методической комиссии по физике Всероссийской олимпиады школьников
 Научно-популярные статьи О. Ю. Шведова в журнале «Потенциал»
 Информация о премии имени Н. Н. Боголюбова
 Интернет-олимпиада школьников по физике: рейтинг преподавателей за 2012-13 учебный год
 Интернет-олимпиада школьников по физике: рейтинг преподавателей за 2013-14 учебный год
 Список преподавателей летней олимпиадной физико-математической школы
 Отзывы студентов физического факультета МГУ о преподавательской работе О. Ю. Шведова
 Личный сайт О. Ю. Шведова с описанием организованного им физико-математического кружка
 Не стало Олега Юрьевича Шведова // olimpiada.ru, 17 июля 2015.

Персоналии Всероссийских олимпиад школьников